

Patronyme 

 Muhd Asyraf Azan (1988- ), joueur de squash malais ;
 Henry Azan (1829-1878), officier de marine et explorateur français ;
 Paul Azan (1874-1951), général et historien français

Toponymes 
 Miranda de Azán, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.

Autres 
 Azan ou Adhan, terme arabe désignant l'appel à la prière. 
 Juditha azan, insecte lépidoptère appartenant à la famille des Riodinidae et au genre Juditha.